Энова (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 7,7 км². Население 991 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Муниципалитеты Валенсии